Курга́н Бессме́ртия — название ряда памятников погибшим в Великой Отечественной войне на территории бывшего СССР:

 Курган Бессмертия в Брянске;
 Курган Бессмертия в Орше;
 Курган Бессмертия в Полоцке;
 Курган Бессмертия в Смоленске;
 Курган Бессмертия в Киреевском районе Тульской области.
 Курган бессмертия в  Богородицком районе Тульской области

См. также 
 Курган Адама Мицкевича
 Курган Славы